Сербская Автономная Область Книнская Краина () или САО Книнская Краина () — провозглашенная сербами автономная область в СР Хорватии. Была создана в 1990, затем была преобразована в САО Краина и включена в Республику Сербская Краина.

После многопартийных выборов в Хорватии в 1990 этническая напряженность возросла до такой степени, что сербы ожидали, что Франьо Туджман планирует покинуть Югославию. В августе они создали автономный район вокруг города Книн под названием САО Книнская Краина, в октябре 1990 она была превращена в САО Краина.

Ссылки 
 Карта

Книнская Краина